Buyck, Minnesota, een gemeentevrij gebied en dorp in St. Louis County, Minnesota, VS
 Michel Buyck (1912-1975), een Belgische beroepsrenner
 Pierre Buyck (1805-1877), een Belgische architect, vader van René Buyck
 René Buyck (1850-1923), een Belgische architect, zoon van Pierre Buyck
 Victor Buyck (1902-1987), oprichter van het Belgische bedrijf "Victor Buyck Steel Construction"